Василий Фёдорович Кипарисов (, село Байки, Саратовская губерния — , Сергиев Посад) — российский богослов, профессор Московской духовной академии. Его брат, Александр Фёдорович Кипарисов (1856—?) — инженер-путеец,  один из первостроителей Уссурийской железной дороги.

Биография 
Сын приходского священника.

Окончил Вологодское духовное училище (1864), Саратовскую духовную семинарию (1870) и Московскую духовную академию (1874, со степенью кандидата богословия).

С сентября 1874 года преподавал греческий язык в Митавской духовной семинарии; одновременно состоял преподавателем русской словесности в Виленском женском училище духовного ведомства. С декабря 1875 года — приват-доцент Московской духовной академии по кафедре пастырского богословия и гомилетики. С 1884 года, после реорганизации кафедр МДА, преподавал на кафедре гомилетики и истории проповедничества и одновременно состоял помощником инспектора академии. С марта 1889 года — экстраординарный профессор.

В ноябре 1897 года, по представлении диссертации «О церковной дисциплине», Кипарисов был утверждён в степени доктора богословия; с марта 1898 года — ординарный профессор. Однако в июне того же года вынужден был оставить службу из-за прогрессивного паралича мозга. В последние месяцы его жизни недуг, поразивший всю правую сторону тела его, не дозволял ему выходить из дома; 25 января 1899 года произошло кровоизлияние в мозг, и спустя три дня он скончался.

Сын, Фёдор Васильевич Кипарисов (1886—1936) — филолог и археолог, профессор Ленинградского университета.

Дочь, Ольга — была замужем за П. О. Афанасьевым.

Сочинения 
 Митрополит московский Макарий (Булгаков) как проповедник. — Сергиев Посад, 1893.
 О свободе совести. Опыт исследования вопроса в области истории церкви и государства с I по IX в. — Вып. 1. — 1883.
 Нужна ли проповедь? // Церковные ведомости.
 О свободе совести» (исследование в «Прибавлениях к творениям Св. Отцов» за 1881—1883).
 Католицизм и протестантство в отношении к свободе совести // Православное обозрение. — 1883 и 1884.
 Веротерпимость // Православное обозрение. — 1883 и 1884.
 О церковной дисциплине. — Сергиев Посад, 1897.

Примечания

Источники 
 
 
 Корсунский И. Н. Профессор В. Ф. Кипарисов († 28 января 1899 г.): [Некролог] // Богословский вестник 1899. — Т. 1. — № 2. — С. 253—266. (также: С. 267–286. — Слово и речи, произнесенные при погребении профессора В. Ф. Кипарисова).

Выпускники Саратовской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Богословы Российской империи
Гомилеты
Преподаватели Московской духовной академии